En Pologne, Łazów peut faire référence à :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
Łazów est un village dans le powiat de  Nisko.

dans la voïvodie de Łódź
 Łazów est un village dans le powiat de Łask 
 Łazów est un village dans le powiat de Radomsko.

dans la voïvodie de Mazovie
 Łazów est un village dans le powiat de Sokołów.